Aerobie bezeichnet:

 Leben, das elementaren Sauerstoff (O2) benötigt. Siehe Aerobie
 ein Sport- und Freizeitgerät. Siehe Aerobie (Wurfspielzeug)